Morgan County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Morgan County Courthouse (Illinois), ID-Nr. 86003167
 Morgan County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 95001531
 Morgan County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 76000929
 Morgan County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 80002383
 Morgan County Courthouse (West Virginia), ID-Nr. 05001004